Wollam ist der Familienname folgender Personen:
 John Woollam (* 1939), US-amerikanischer Physiker
 John Victor Woollam  (1927–2006), britischer Politiker

Woollam steht für:
 J.A. Woollam Co., Inc., US-amerikanischer Messgerätehersteller (hauptsächlich Ellipsometer)